McMichael ist der Familienname folgender Personen:

 Alf McMichael (1927–2006), nordirischer Fußballspieler und -trainer

 Steve McMichael (* 1957), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer sowie Wrestler

Siehe auch:
 MacMichael